Ezekiel Soto, né le  à Menifee, est un joueur américain de soccer jouant au poste d'attaquant à l'académie du Dynamo de Houston.

Biographie

Parcours en club 
Né à Menifee aux États-Unis, Ezekiel Soto est formé à la Murrieta Soccer Academy, avant de rejoindre les équipes de jeunes du Dynamo de Houston et de s'entrainer avec l'équipe première début 2023.

Parcours en sélection 
En , Ezekiel Soto est appelé pour la première fois avec l'équipe des États-Unis des moins de 17 ans.

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans qui a lieu en . Il s'illustre avec un doublé lors de la victoire contre la République dominicaine en huitième de finale (7-0).

Les États-Unis atteignent la finale de la compétition après leur victoire face au Canada (2-0).

Palmarès 

 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Finaliste en 2023

Références

Liens externes 

 
Joueur américain de soccer
Joueur du Dynamo de Houston
Naissance en janvier 2007
Naissance dans le comté de Riverside